E35 oder E 35 steht für:
 Europastraße 35, eine Fernstraße von Amsterdam nach Rom
 HMS E35, ein britisches U-Boot
 Waterhouse-Friderichsen-Syndrom, eine Erkrankung der Nebennieren nach dem ICD-10-Code
 E35 (Ecuador), Straße

E35